Wong se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anna Wong
 Khoon Meng Wong
 Song Wong
 Siu-Kai Wong